Louis Valcke (1857-1947), koloniaal
Paul Valcke (1914-1980), schermer
Serge-Henri Valcke (1946 - ), acteur 
Ludo Valcke (1947 - ), historicus
Gaëlle Valcke (1987 - ), hockeyster 
Anemone Valcke (1990 - ), actrice
Sam Valcke (1992 - ), voetballer

en ook:
A950 Valcke (schip, 1960), een schip
Valcke (bedrijf), een bedrijf